Spojení písmene M a číslice 47 může mít různé významy:

 Messier 47 – otevřená hvězdokupa
 M47 Patton – americký střední tank
 M47 Dragon – americká protitanková řízená střela